Das PTT Thailand Open 2015 war ein WTA-Tennisturnier in Pattaya. Das Hartplatzturnier der Kategorie International fand im Rahmen der WTA Tour 2015 vom 9. Februar bis 15. Februar 2015 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das PTT Thailand Open 2015 fand am 8. und 9. Februar 2015 statt. 16 Teilnehmerinnen spielten vier Plätze aus, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Die folgenden Spielerinnen konnten sich für das Hauptfeld qualifizieren:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Pattaya